Nikt nie rodzi się żołnierzem – powieść Konstantina Simonowa z cyklu Żywi i martwi
 Nikt nie rodzi się żołnierzem – radziecki film, ekranizacja